Amadeu de Savoia o Amadeu I d'Espanya (Torí, 1845 - 1890), duc d'Aosta, escollit rei d'Espanya (1870 -73), durant el Sexenni Revolucionari
 Amadeu I de Savoia (? - 1051), comte de Savoia (1048 -51)
 Amadeu II de Savoia (~1050 - 1080), comte de Savoia (1060 -80)
 Amadeu III de Savoia (1095 - Nicòsia, 1148), comte de Savoia entre (1103 -48)
 Amadeu IV de Savoia (Montmélian, Savoia, 1197 - 1253), comte de Savoia (1233 -53)
 Amadeu V de Savoia (Castell del Bourget, Savoia, 1249 - Avinyó, 1323), comte de Savoia (1285 -1323)
 Amadeu VI de Savoia (Chambéry, Savoia, 1334 - Campobasso, 1383), comte de Savoia (1343 -83)
 Amadeu VII de Savoia (Chambéry, Savoia, 1360 - 91), comte de Savoia entre (1383 -91)
 Amadeu VIII de Savoia (Chambéry, Savoia, 1383 - Ginebra, República de Ginebra, 1451), comte de Savoia (1391 -1416)
 Amadeu IX de Savoia (Thonon-les-Bains, Savoia, 1435 - Vercelli, 1472), duc de Savoia (1465 -72)